Сотен, Кристоф — французский геофизик, педагог.
 (54963) Сотен — астероид главного пояса, открытый 12 августа 2001 года.